Sijunjung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Sijunjung (distriktshuvudort i Indonesien), Sumatera Barat, 
 Kecamatan Sijunjung, distrikt, Sumatera Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar